Wiesler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wiesler (1878–1958), österreichischer Landschaftsmaler und Grafiker
 André Wiesler (1974–2017), deutscher Autor von Fantasy- und SF-Romanen
 Bruno Wiesler († 2013), österreichischer Luftfahrtingenieur
 Heidi Wiesler (* 1960), deutsche Skirennläuferin
 Hermann Wiesler (1932–1999), deutscher Kunstsoziologe
 Josef Wiesler (1930–2012), burgenländischer Landesrat (ÖVP)
 Manuela Wiesler (1955–2006), österreichische Flötistin
 Maren Wiesler (* 1993), deutsche Skirennläuferin
 Markus Wiesler (* 1976), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Wieseler